Залізні Ворота — тіснина долини річки Дунай на кордоні Сербії та Румунії
 Залізні Ворота — перевал у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю
 Залізні Ворота — дві протоки в Білому морі між островами Соловецький та Велика Муксалма, Росія